Островно — многозначный термин, топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Островно — агрогородок в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Островно — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Островно — деревня в Мошенском районе Новгородской области
 Островно — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Островно — деревня в Себежском районе Псковской области, Бояриновская волость.
 Островно — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Себеж.
 Островно — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Озёра

Белоруссия 
 Островно — озеро в Лепельском районе Витебской области.
 Островно — озеро в Бешенковичском районе Витебской области.
 Островно — озеро в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Островно — озеро Островно в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Островно — второе название озера Островня в Кудеверской волости Бежаницкого района Псковской области.
 Островно (Нестеровское) — озеро в Успенской волости Великолукского района Псковской области.
 Островно — озеро в Локнянской волости Локнянского района Псковской области.
 Островно (Островня) — озеро в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области.
 Островно — озеро в Алольской волости Пустошкинского района Псковской области.
 Островно I — озеро в МО Себежское (Лавровской волости) Себежского района Псковской области.
 Островно II (Островенское) — озеро в МО Себежское (Дубровской волости) Себежского района Псковской области.
 Островно III (Островня) — озеро в Мостищенской волости Себежского района Псковской области.
 Островно IV (Олисово) — озеро в Бояриновской волости Себежского района Псковской области.

См. также 
 Бой под Островно
 Остров (значения)
 Островное
 Островной (значения)
 Островня